Espanya (katalanische Schreibweise für das spanische Wort „España“, zu deutsch „Spanien“) steht für:

 den Bahnhof Espanya, auch U-Bahnhof, am Plaça d'Espanya in Barcelona, Spanien, siehe z. B. Metrolinie 1 (Barcelona)
 den Fußballverein FC Espanya de Barcelona, gegründet 1905, umbenannt 1923